Die Schöne und das Biest (französisch La belle et la bête, englisch (The) Beauty and the Beast) steht für:

 Die Schöne und das Biest (Volksmärchen), original La belle et la bête, französisches Volksmärchen
 Erzähltyp ATU 425C nach dem Aarne-Thompson-Index, siehe Aarne-Thompson-Index#Ehemann 425–449

Fernsehserien:
 Die Schöne und das Biest (Fernsehserie), Fernsehserie (1987–1990) mit Linda Hamilton
 Beauty and the Beast (Fernsehserie), Fernsehserie (2012–2016) mit Kristin Kreuk

Spielfilme:
 Es war einmal (Film) (1946), original La Belle et la Bête, Film von Jean Cocteau
 Die Schönheit und das Ungeheuer (1962), original The beauty and the beast
 Die Schöne und das Biest (1976), Film mit Trish Van Devere und George C. Scott
 Die Schöne und das Ungeheuer (1978), original Panna a netvor, Film von Juraj Herz
 Cannon Movie Tales: Die Schöne und das Biest (1987), Film mit Rebecca De Mornay und John Savage
 Beauty and the Beast (2009), australischer Fantasyfilm von David Lister
 Die Schöne und das Biest (2012), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Marc-Andreas Bochert
 Die Schöne und das Biest (2014), deutsch-französischer Film von Christophe Gans
 Die Schöne und das Biest (2017), US-amerikanisches Fantasy-Musical von Bill Condon

Disney-Zeichentrickfilme:
 Die Schöne und das Biest (1991)
 Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber (1997)
 Die Schöne und das Biest: Belles zauberhafte Welt (1998)

Musik:
 Die Schöne und das Biest (Martin Doepke) (1994), deutsches Musical von Martin Doepke
 Die Schöne und das Biest (Broadway-Musical), auf dem Disney-Film von 1991 basierendes Musical
 Beauty and the Beast (Lied), oscarprämiertes Lied aus dem Zeichentrickfilm (1991)